Eugène Van Roosbroeck – ciclista su strada belga
 Gustaaf Van Roosbroeck – ciclista su strada belga
 Joseph Van Roosbroeck – sindacalista belga
 Patrick Van Roosbroeck – ciclista su strada belga